

Нолька — селище, Йошкар-Олинський міський округ, Марій Ел
 Нолька — присілок, Медведевський район, Марій Ел

Див. також 
 Ноля
 Ноля-Вершина